Le elezioni comunali in Friuli-Venezia Giulia del 2018 si sono tenute il 29 aprile 2018 (l'eventuale ballottaggio si è tenuto il 13 maggio).

Riepilogo dei sindaci eletti

EDR di Pordenone

Sacile

EDR di Udine

Udine 

 Ballottaggio

Note 

Elezioni comunali in Italia del 2018